Гусак — назва самця всіх видів роду гуска (Anser).
 Гусак — народна назва вигнутої труби для заведення повітряної лінії в будинок.
 Гусак — колодка для забивання кількох в'язнів.
 Гусак — застарілий м'ясницький термін, збірна назва легень, трахеї і язика.

Села:
 Гусак — село у Словаччині, Банськобистрицький край, округ Жарновіца.
 Гусак — село у Білорусі, Берестейська область, Малоритський район.

 Слов'янське прізвище, відомі носії:
 Гусак Андрій Михайлович — український фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Василь Васильович Гусак — командир сотні УПА «Верховинці», лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Гусак Віталій Васильович — старшина ДПСУ, учасник російсько-української війни.
 Гусак Леонід Гаврилович — Народний депутат України 3-го скликання.
 Густав Гусак — словацький політик, президент ЧССР протягом 1975—1989 років.
 Гусак Марія Михайлівна (* 1963) — заслужена майстриня народної творчості України.
 Гусак Юрій Миколайович — полковник Державної прикордонної служби України, лицар ордена Богдана Хмельницького.